

События 
 Консулы Флавий Ардавурий Аспар и Флавий Ареовинд.
 Флавий Аэций начинает своё 20-летнее правление Римом.
 Викентий Леринский пишет свои «Памятные записки».
 Аттила становится вождём гуннов.
 Договор Аттилы и Бледы с Византией в Маргусе (Позаревак). Установлена дань 700 фунтов в год.
 Китайцы выгнали удусцев из Ханьчжуна.

Скончались 
 Градлон Великий — сын Конана Мериадока и Дарерки Ирландской.
 Даошэн — китайский буддийский монах, переводчик, комментатор.
 Максимиан (архиепископ Константинопольский).
 Мундзук — один из представителей семьи правителей гуннов.
 Руа (царь гуннов).
 Хэлянь Чан — вождь хунну, император государства Ся.

См. также